Rogério Miranda de Almeida (Crato, Ceará, 9 de abril de 1953) é um filósofo, teólogo, escritor e professor universitário brasileiro.

Biografia
Rogério Miranda de Almeida  é filho de José Rogério de Almeida e de Nair Miranda Rogério. Cursou a escola primária em sua cidade natal, no Grupo Escolar Dom Quintino; o ginasial e até o segundo ano científico no Colégio Estadual Wilson Gonçalves. Em 1973 concluiu o terceiro ano científico no Colégio Diocesano do Crato. No mesmo ano, transferiu-se para o Rio de Janeiro, onde estudou o latim e o grego clássico. Cursou um ano de filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1978. Na Pontifícia Universidade Católica de Campinas concluiu a licenciatura em filosofia, em 1985. Na Universidade de Estrasburgo, na França, estudou teologia de 1986 a 1993, onde obteve os seguintes diplomas: bacharelado, licenciatura, mestrado, D. E. A. (Diplôme d'Études Approfondies), D. S. T. C. (Diplôme Supérieur de Théologie Catholique) e, finalmente, o doutorado, com uma tese intitulada: Nietzsche et le paradoxe. Em 1997 doutorou-se em filosofia pela então Universidade de Metz, na França , que hoje pertence à Universidade de Lorraine. O título de sua tese em filosofia foi: L'au-delà du plaisir: une lecture de Nietzsche et Freud. De 1995 a 2003 foi professor de teologia e filosofia no Saint Vincent College, Latrobe, Pensilvânia, Estados Unidos. Em 1997 foi convidado para lecionar filosofia no Pontificio Ateneo Santo Anselmo, em Roma e, a partir de 1999, passou também a lecionar teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Em 2007, voltou para o Brasil e, até 2019, lecionou na  Pontifícia Universidade Católica do Paraná (programa de pós-graduação em filosofia), campus Curitiba. Atualmente é professor de filosofia na Faculdade São Basílio Magno (FASBAM) e professor de teologia sistemática no Studium TheologicumClaretiano - Centro Universitário (Curitiba). Suas pesquisas se desenvolvem principalmente nestas áreas: história da filosofia antiga e medieval (Platão e Agostinho de Hipona); as relações entre fé e razão, fé e ciência; filosofia contemporânea (Schopenhauer e Nietzsche); filosofia e psicanálise (Freud, Lacan, a questão da linguagem, do sujeito e do desejo).

Filosofia, teologia e psicanálise
Nos seus livros e artigos, assim como na sua atividade de professor, Rogério Miranda de Almeida acentua o caráter de inter-relação que, na sua concepção, existe entre a filosofia, a teologia e a psicanálise. Dando ênfase à questão da linguagem, da escrita, do desejo e, em última análise, do inconsciente, ele dialoga sobretudo com Platão, Santo Agostinho, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Freud e Lacan. Importante também é o papel que desempenha a literatura nos seus escritos, no sentido da expressão ou da interação dialética que se desenrola entre o pensar e o escrever. O seu pensamento se desenvolve, portanto, através do entre-dois, ou da letra, no sentido lacaniano do termo, que se apresenta como resistência, obstáculo e, ao mesmo tempo, como passagem ou manifestação do desejo que, na sua tensão fundamental, não cessa de se significar e de se simbolizar. No que diz respeito à reflexão teológica, os seus interesses se voltam principalmente para a teologia contemporânea e para o período da Patrística. Em Santo Agostinho, por exemplo, ele dá um especial enfoque à coincidência de intuições que intercorrem entre as análises agostinianas da linguagem, da memória e do desejo e aquilo que, sobre estas mesmas questões, será desenvolvido e explorado pelas teorias analíticas de Freud e Lacan.
 Outro conceito de que constantemente se serve Rogério Miranda de Almeida para expressar esta multiplicidade de perspectivas, de releituras, de reinterpretações e ressignificações é o conceito de paradoxo. É paradoxal tudo aquilo que desperta perplexidade, resistência, angústia e gozo em virtude da impossibilidade mesma de se apreender, de maneira definitiva, o significante, ou o simbólico do real.

Obras

Em francês 

 L'au-delà du plaisir: Une lecture de Nietzsche et Freud, Lille, Université de Lille III, 1998
 Nietzsche et le paradoxe, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1999

Em inglês 

 Nietzsche and Paradox, Albany, State University of New York Press, 1ª ed. 2006; 2ª ed. 2007

Em português 

 História da filosofia moderna, Curitiba, FASBAMPRESS, 2022
 História da filosofia medieval, Curitiba, FASBAMPRESS, 2021
 História da filosofia antiga, Curitiba, FASBAMPRESS, 2021
 A memória, o esquecimento e o desejo, São Paulo, Ideias & Letras, 2016
 Nietzsche e Freud: Eterno retorno e compulsão à repetição, São Paulo, Loyola, 2005
 Nietzsche e o paradoxo, São Paulo, Loyola, 2005
 Eros e Tânatos: A vida, a morte, o desejo, São Paulo, Loyola, 2007
 A fragmentação da cultura e o fim do sujeito, São Paulo, Loyola, 2012

Em colaboração 
 Filosofia: Os desafios do pensar, São Paulo, Científica, 2021

Ligações externas
 Professor emérito de filosofia no programa de pós-graduação da PUCPR
 Professor de filosofia na FASBAM
 Professor de teologia sistemática no Studium Theologicum - Claretiano - Rede de Educação
 Currículo Lattes

Naturais do Crato (Ceará)
Filósofos do Ceará
Teólogos do Ceará
Alunos da Universidade de Estrasburgo
Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas
Professores da Pontifícia Universidade Gregoriana